Thomas Carnacki es un detective de lo paranormal ficticio creado por el escritor de literatura fantástica William Hope Hodgson. Carnacki fue el protagonista de una serie de seis relatos cortos publicados entre 1910 y 1912 en The Idler magazine y The New Magazine.

Estas historias se imprimieron juntas bajo el nombre de Carnacki, the Ghost-Finder, en 1913.  En 1948, Arkham House publicó una nueva edición de la antología, editada por August Derleth, a la que se añadieron tres historias: "El encantamiento de Jarvee" ("The haunted Jarvee"), publicada póstumamente en The Premier Magazine en 1929; "El cerdo" ("The Hog"), publicada en Weird Tales en 1947; y "El hallazgo" ("The Find"), una historia no publicada anteriormente.

En España, esta antología se ha publicado por diversas editoriales, siendo la edición más reciente la publicada por Valdemar en 2011, bajo el nombre de Carnacki, el cazador de fantasmas.

Notas sobre la serie 
Las historias se inspiran en la tradición literaria sobre novelas de detectives, como Sherlock Holmes. Carnacki vive en un piso de soltero en Cheyne Walk, Chelsea; las historias se cuentan en primera persona por Dodgson, uno de los cuatro amigos de Carnacki, de la misma manera que las aventuras de Holmes se contaban desde el punto de vista de Watson (los otros tres amigos son Jessop, Arkwright y Taylor). Si bien las historias de Holmes nunca hicieron uso de lo sobrenatural, salvo como cortina de humo, en las aventuras de Carnacki lo paranormal es el tema principal, aunque cinco de los cuentos tienen conclusiones no sobrenaturales.

El personaje de Carnacki se inspiró en parte en el Doctor Hesselius, un científico con inclinaciones a lo sobrenatural que apareció en historias cortas creadas por el escritor irlandés de literatura fantástica Sheridan Le Fanu, notablemente en la pionera e influyente historia de vampiros "Carmilla". Carnacki también tiene reminiscencias del personaje John Silence, creado por Algernon Blackwood.

Estructura general 
Las historias se presentan usando un marco recurrente: Carnacki envía periódicamente invitaciones a cuatro amigos, invitándoles a cenar y oír su último cuento. Uno de los hombres, Dodgson, es el narrador. La primera versión del cuento comprende una parte mínima de la historia vivida por Carnacki. Este prohíbe que se discuta sobre el caso en cuestión durante la cena. Tras la misma, el detective enciende su pipa, todos se acomodan en sus sillas favoritas, y Carnacki cuenta la historia sin interrupción. 

Cada historia de Carnacki cuenta una investigación de un suceso inusual, que Carnacki debe identificar y eliminar. Emplea una variedad de métodos científicos en sus investigaciones, así como recursos al folklore tradicional. Emplea tecnologías como la fotografía y una invención propia, el Pentáculo Eléctrico. No es presuntuoso, y siembre utiliza pruebas para acreditar sus conclusiones finales, de manera que en algunas historias decide que el suceso es de carácter paranormal, mientras que en otras se ha escenificado o falseado por un adversario, debido a diversas razones. Esta variedad crea suspense en las historias, y el lector nunca puede estar seguro de si los fantasmas son reales o no. 

Tras la conclusión de la historia, Carnacki habitualmente contesta varias preguntas de sus invitados, pero no discute el caso en profundidad.

Invenciones 
Adicionalmente al pentáculo eléctrico, Hodgson inventó varios rituales y textos antiguos que aparecen en las historias de Carnacki.

Carnacki utiliza un texto antiguo ficticio, el "Manuscrito Sigsand", como recurso para protegerse contra influencias sobrenaturales. El detective se refiere, así mismo, a las manifestaciones "Aeiirii" y "Saiitii" , esta última más peligrosa y capaz de superar los instrumentos protectores de Carnacki, así como a diversos rituales, incluyendo el "Ritual Saaamaaa", con sus misteriosos "ocho signos", y a la "última línea desconocida", que se invoca en "La habitación que silbaba" ("The Whistling Room") por un poder misterioso. El ritual se menciona, pero no se realiza, en el cuento, perteneciente a los Mitos de Cthulhu, "La piedra en la isla" ("The Stone on the Island") de Ramsey Campbell.

En las historias, se referencian otros instrumentos ficticios, como el "Encantamiento de Raaaee", pero no se da más información sobre ellos en las mismas.

Legado 
Las historias de Carnacki influyeron en escritores de horror y fantasía posteriores, en especial Seabury Quinn y Algernon Blackwood, que crearon sus propios detectives de lo sobrenatural (Jules de Grandin y John Silence, respectivamente). Simon R. Green homenajea a Hodgson en su serie Ghost Finders, en la que los protagonistas trabajan para el misterioso Instituto Carnacki.

Opinión crítica 
A diferencia de otras obras de Hodgson, las historias de Carnacki siguen siendo muy accesibles para el lector moderno. A. F. Kidd y Rick Kennett, en su introducción para No. 472 Cheyne Walk: Carnacki, the Untold Stories, plantean una pregunta: "¿Qué tiene Thomas Carnacki que fascina a tanta gente?" Según Kidd y Kennett, la duradera atracción de la serie está relacionada más con la capacidad de Hodgson para construir mundos que con el encanto personal del detective protagonista:Desde luego, no es por su dinámica personalidad. La creación de Hodgson no tiene un carácter distinguible: es el típico inglés eduardiano, rígido y estirado... pero los paisajes exóticos que habita son sobrenaturales... son sus logros, y el entorno, cuidadosamente construido, en el que tienen lugar, los que continúan intrigando. Son atemporales.

Adaptaciones

Televisión 
La historia "El caballo invisible" ("The Horse of the Invisible") fue adaptada en un episodio de la serie británica de los años 70, Los rivales de Sherlock Holmes.

Reparto 
 Donald Pleasence como Carnacki
 Tony Steedman como el Capitán Hisgins
 Michele Dotrice Como Mary Hisgins
 Michael Johnson Como Charles Beaumont
 Geoffrey Whitehead Como Harry Parsket
 Aimée Delamain como Miss Hisgins
 Arthur White como March

Audio 
Big Finish Productions ha grabado seis historias de Carnacki en formato de audiolibro. Las historias adaptadas son:
 "La puerta del monstruo" ("The Gateway of the Monster")
 "La casa entre los laureles" ("The House Among the Laurels")
 "La habitación que silbaba"
 "El caballo invisible"
 "El investigador de la última casa" ("The Searcher of the End House")

 "La cosa invisible" ("The Thing Invisible")

Reparto 
 Dan Starkey como Carnacki
 Joseph Kloska como Dodgson

Referencias 

Detectives ficticios
Personajes de literatura fantástica